Il doppio del Monte Carlo Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro František Čermák e Leoš Friedl.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 7–6 (8–6) Michaël Llodra e Fabrice Santoro.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

 Leander Paes /  David Rikl (secondo turno) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
 Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale) 
 Donald Johnson /  Kevin Ullyett (semifinale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2003
ATP Tour 2003